Легананни (, вероятно, от  — «стоячий камень Айне», или же ) — таунленд в 5,6 км от Лейтрима, графство Даун, Северная Ирландия. В нём расположен дольмен, стоящий уже 4000-4500 лет. Он сделан из трёх больших камней, сверху которых лежит ещё один; дольмен связывают с именем ирландской богини Айне.

В таунленде живёт около 100 людей, большинство из которых — фермеры с семьями.

Литература 
 James Fergusson: Rude Stone Monuments. In all countries their age and uses. Murray, London 1872.
 Kenneth McNally: Standing Stones and other monuments of early Ireland. Appletree, Belfast 1984, ISBN 0-86281-121-X.

Примечания 

География Северной Ирландии